German Masters 2014 − siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2013/2014. Rozegrany został w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2014 roku. Miejscem rozegrania była hala Berlin Tempodrom w stolicy Niemiec.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 €
II miejsce: 35 000 €
Półfinalista: 20 000 €
Ćwierćfinalista: 10 000 €
Runda 3: 5000 €
Runda 2: 3000 €
Runda 1: 1500 €

Najwyższy break: 4000 €
 Maksymalny break w kwalifikacjach: 2100 €

Łączna pula nagród: 337 100 €

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 143, 106 Michael Holt
 138, 130, 114 Xiao Guodong
 128 Shaun Murphy
 127, 122, 117, 110, 102 Judd Trump
 127, 121, 107, 101 Ding Junhui
 124 Neil Robertson
 124 Tian Pengfei
 123 Gary Wilson
 118 Mark King

 113, 105 Mark Selby
 112 Anthony McGill
 109 Ryan Day
 108 Tian Pengfei
 104 Joel Walker
 104, 102 Joe Perry
 102 Kurt Maflin
 100 Stephen Maguire
 100 Mark Williams

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 11-12 grudnia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 147, 135 Gary Wilson
 147 Dechawat Poomjaeng
 141 Alan McManus
 122 Xiao Guodong
 120 Dominic Dale
 118 Matthew Stevens
 115 Noppon Saengkham
 115 Mark Selby
 113 Peter Ebdon
 111 Michael Holt
 111 Neil Robertson

 110 Judd Trump
 109 Joe Perry
 107 Barry Hawkins
 107 Mark King
 106 Anthony McGill
 105 Dave Harold
 103 Robin Hull
 102 Ross Muir
 101 Sam Baird
 100 Michael White
 100 Marco Fu

Bibliografia 

 Strona turnieju

2014 w sporcie
2014 w Niemczech
German Masters
Sport w Berlinie